Guerra dels Set Anys (1756-63), conflicte que va tenir lloc de per determinar el control de Silèsia a Europa i la supremacia colonial a l'Amèrica del Nord i a l'Índia
 Guerra dels Set Anys o Primera Guerra Carlina, conflicte que va esclatar a Espanya a la mort del rei Ferran VII degut a la seva successió
 Guerra Nòrdica dels Set Anys (1563-70), guerra entre el Regne de Suècia i una coalició de Dinamarca-Noruega, la ciutat hanseàtica de Lübeck i la Confederació de Polònia i Lituània